Черёмушка — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Черёмушка — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Черёмушка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Черёмушка — прежнее название села Тайконыр Актогайского района Павлодарской области.

Россия 
 Черёмушка — посёлок в Прибайкальском районе Бурятии.
 Черёмушка — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Черёмушка — село в Каратузском районе Красноярского края.
 Черёмушка — деревня в Первомайском районе Тамбовской области.
 Черёмушка — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Черёмушка — деревня в Боградском районе Хакасии.
 Черёмушка — прежнее название  посёлка железнодорожной станции Юрга 2-я в Юргинском районе Кемеровской области.

Узбекистан 

 Черёмушка — посёлок в Ферганской области Риштан.

Реки 
 Черемушка — приток Большого Улуя в Красноярском крае
 Черемушка — приток Большой Емельяшевки в Свердловской области
 Черёмушка (приток Журавлихи) — в Самарской области
 Черёмушка (приток Кальи) — в Свердловской области
 Черёмушка (приток Кондаса) — в Вологодской области
 Коршуниха (приток Котловки) — в Москве
 Черемушка (приток Лузы) — в Кировской области
 Черёмушка (приток Малой Коряжемки) — в Архангельской области
 Черёмушка (приток Моломы) — в Кировской области
 Черёмушка (приток Чёрной) — в Томской области

См. также

Примечания